Madison Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Madison Heights (Michigan)
Madison Heights (Virginia)